Bill ist:
 die englische Kurz- und Koseform des Vornamens William
 Bill Allred Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Utah
 Bill (Helperknapp), Ort in der Gemeinde Helperknapp, Kanton Mersch, Luxemburg
 Bill (Wyoming), Ort in den Vereinigten Staaten
 ein ehemaliger Filmtitel, siehe Meet Bill
 ein Vorname, siehe Bill (Vorname)
 eine Bezeichnung für Nutzer von FON
 eine Panzerabwehrwaffe, siehe BILL
 die englische Bezeichnung für eine mittelalterliche Stangenwaffe, siehe Hippe (Waffe)
 die englische Bezeichnung für einen Gesetzentwurf

Bill ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Bill (* 1941), deutscher Politiker (CDU)
 Antonia Bill (* 1988), deutsche Schauspielerin und Chansonsängerin
 Arthur Bill (1916–2011), schweizerischer Pädagoge und Hilfsorganisator
 Binia Bill (1904–1988), Schweizer Fotografin und Musikerin
 Clarence Powers Bill (1875–1966), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Errol Bill (* 1939), australischer Hockeyspieler
 Friedrich Bill (1894–1976), österreichischer Rechtsanwalt, Journalist und Verbandsfunktionär (1939–1950er Jahre Exil in Ecuador)
 Gisela Bill (* 1949), deutsche Politikerin (Grüne), MdL
 Jakob Bill (* 1942), schweizerischer Maler und Archäologe
 Johann Georg Bill (1813–1870), österreichischer Botaniker
 Joseph Bill (1862–1918), deutscher Jurist, MdL Bayern
 Leo Bill (* 1980), englischer Schauspieler
 Maria Bill (* 1948), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Martin Bill (* 1982), deutscher Politiker
 Max Bill (1908–1994), schweizerischer Architekt, Künstler und Designer
 Mikail Bill (* 1991), schwedischer E-Sportler
 Teddy Bill (1900–1949, eigentlich Hans Günther Leo Kern), österreichischer Schauspieler
 Tony Bill (* 1940), US-amerikanischer Regisseur
 Victor Bill († 2013), angolanischer Musiker

Bill ist der Künstlername von:
 Mr. Bill (Musiker) (eigentlich Bill James Day; * 1988), australischer DJ und Electro-Musiker

Bill ist der Rufname von:
 Rosimar Amâncio (* 1984), brasilianischer Fußballspieler

BILL steht für:
 BILL, Bofors Infantry Light and Lethal, eine Panzerabwehrlenkwaffe

Siehe auch:
 Bills
 Bil
 Bill Rock
 Mr. Bill

Abkürzung